Hélène Cantacuzène est un nom notamment porté par :
 Hélène Cantacuzène, impératrice byzantine de 1347 à 1376 puis de 1379 à 1391 ;
 Hélène Asanina Cantacuzène, comtesse douairière de Salona en Grèce de 1380 à 1394 ;
 Hélène Cantacuzène, impératrice de Trébizonde de 1459 à 1461.